Johann Julius Surland ist der Name folgender Personen:

* Johann Julius Surland (Jurist, 1687) (1687–1748), deutscher Jurist
 Johann Julius Surland (Jurist, 1724) (1724–1758), deutscher Jurist und Hochschullehrer